

Мешкув — село в гміні Ґавожице Польковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Мешкув — село в гміні Тшебель Жарського повіту Любуського воєводства
 Мешкув — село в гміні Яроцин Яроцинського повіту Великопольського воєводства